

Toponyme 
 Boutaleb, commune algérienne de la wilaya de Sétif.

Patronyme 
 Abdelhadi Boutaleb (1923-2009), homme politique marocain ;
 Abdelhafid Boutaleb (1923-1975), homme politique marocain ;
 Brahim Boutaleb (1937-2022), homme politique et historien marocain ;
 Inès Boutaleb (née en 1998), footballeuse franco-algérienne ;
 Mohammed Boutaleb (né en 1951), homme politique marocain.

Homonymie de patronyme